Mužská čtyřhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-polský pár Marcel Granollers a Marcin Matkowski, jehož členové nestartovali společně. Granollers se rozhodl zúčastnit paralelně probíhajícího China Open v Pekingu. Spoluhráčem Matkowského se stal pákistánský deblista Ajsám Kúreší, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Santiaga Gonzáleze a Julia Peralty.

Vítězem se stal japonský pár startující na divokou kartu Ben McLachlan a Jasutaka Učijama, který ve finále zdolal za 1.32 hodin favorizované britsko-brazilské turnajové dvojky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a v prvním finále na okruhu ATP Tour získal každý z nich premiérovou trofej. Bodový zisk Japonce v následném vydání žebříčku ATP čtyřhry z 9. října 2017 posunul na nová kariérní maxima, když McLachlanovi patřila 80. příčka a Učijamovi 133. pozice. Oba poražení finalisté se vrátili do elitní světové desítky ve čtyřhře.

Šampioni se stali prvním vítězným ryze japonským párem tokijského turnaje za uplynulých dvanáct let. Finálový duel sledovala také japonská princezna Mako.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2017
ATP World Tour 2017